Les Championnats du monde de beach-volley 2019 se déroulent du  au  à Hambourg, en Allemagne.

Médaillés

Liens externes 
 Site officiel

2019
Beach-volley
Beach-volley 2019
Beach-volley monde 2019
Monde 2019
Sport en Allemagne en 2019
Sport en juin 2019
Sport en juillet 2019